Кикна́дзе () — грузинская фамилия.

Известные носители

А 
 Кикнадзе, Александр Васильевич (1923—2002) — писатель и спортивный журналист, комментатор.
 Кикнадзе, Анзор Леванович (1934—1977) — советский дзюдоист и самбист.
 Кикнадзе, Арчил Самуилович (1915—1967) — советский футболист.

В 
 Кикнадзе, Василий Александрович (род. 1962) — российский журналист и медиаменежер, телеведущий, спортивный комментатор.
 Кикнадзе, Владимир Георгиевич (род. 1976) — военный историк.

Г 
 
 Кикнадзе, Григорий Семёнович (1897—1978) — грузинский советский железнодорожник, Герой Социалистического Труда.

Д — К 
 Кикнадзе, Давид Михайлович (1907 — ?) — грузинский виноградарь, Герой Социалистического Труда.
 Кикнадзе, Евгений Иванович (1888 — после 1917) — капитан лейб-гвардии 3-го стрелкового полка, герой Первой мировой войны.
 Кикнадзе, Евлапи Тариеловна (1893 — ?) — грузинский виноградарь, Герой Социалистического Труда.
 
 Кикнадзе, Ия Ивановна (1930—2017) — советский и российский цитогенетик, доктор биологических наук, профессор.
 Кикнадзе, Кирилл Александрович (род. 1967) — спортивный комментатор, телеведущий.

М 
 Кикнадзе, Матико Мелитоновна (1911 — ?) — грузинский виноградарь, Герой Социалистического Труда.
 Кикнадзе, Михаил Геронтьевич (1905—1973) — генерал-майор.

Н 
 Кикнадзе, Нана Нугзаровна (род. 1972) — актриса, модель, телеведущая, журналист, режиссёр, сценарист, продюсер.